Termin SCPA ima više značenja.

 C5a peptidaza, enzim
 San Dijego škola kreativnih i izvođačkih umetnosti, škola u Kaliforniji